Ла Гранхита има више значења:

 Ла Гранхита, Лос Палиљос (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Гранхита (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Гранхита (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Гранхита (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гранхита (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гранхита (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гранхита, Лос Зепеда (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гранхита (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гранхита (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гранхита, Доктор Анаја (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гранхита (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику